Со́лнечное се́льское поселе́ние — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Марий Эл 
 Солнечное сельское поселение — входит в Советский район

Омская область
 Солнечное сельское поселение — входит в Русско-Полянский район

Тверская область
 Солнечное сельское поселение — входит в Вышневолоцкий район

Хакасия 
 Солнечное сельское поселение — входит в Усть-Абаканский район

Челябинская область
 Солнечное сельское поселение — входит в Сосновский район